El Príncipe Carlos Anselmo de Thurn y Taxis (en alemán nacido como: Karl Anselm Fürst von Thurn und Taxis; Fráncfort del Meno, Sacro Imperio Romano Germánico, 2 de junio de 1733 - Winzer en Regensburg, Electorado de Baviera, Sacro Imperio Romano Germánico, 13 de noviembre de 1805) fue el 4.º Príncipe de Thurn y Taxis, maestro de postas General del Servicio Imperial, y Jefe de la Casa principesca de Thurn y Taxis desde el 17 de marzo de 1773 hasta su muerte. Carlos Anselmo sirvió como Comisario Principal (Prinzipalkommissar) de la Dieta Perpetua Imperial en Regensburg para los emperadores del Sacro Imperio José II y Francisco II de 1773 a 1797.

Primeros años 
Carlos Anselmo era el mayor de los hijos varones de Alejandro Fernando, 3º Príncipe de Thurn y Taxis, y su primera esposa la Margravina Sofía Cristina de Brandeburgo-Bayreuth.

Matrimonio y familia 
Carlos Anselmo contrajo matrimonio con la Duquesa Augusta de Wurtemberg, sexto vástago y la menor de los hijos del Duque Carlos Alejandro de Wurtemberg y su esposa, la Princesa María Augusta de Thurn y Taxis, el 3 de septiembre de 1753 en Stuttgart, Ducado de Wurtemberg. Carlos Anselmo y Augusta tuvieron ocho hijos:

 Princesa María Teresa de Thurn y Taxis (10 de julio de 1757 - 9 de marzo de 1776), desposó el 25 de agosto de 1774 al Príncipe Crato Ernesto de Oettingen-Oettingen.
 Princesa Sofía Federica de Thurn y Taxis (20 de julio de 1758 - 31 de mayo de 1800), desposó (1) el 31 de diciembre de 1775 al Príncipe Hieronim Wincenty Radziwiłł, (2) alrededor de 1795 a NN Kazanowski y (3) en 1797 a un Conde de Ostrorog.
 Príncipe Francisco Juan Nepomuceno de Thurn y Taxis (bautizado 2 de octubre de 1759 - 22 de enero de 1760)
 Princesa Enrica Carolina de Thurn y Taxis (bautizada 25 de abril de 1762 - 25 de abril de 1784), desposó el 21 de abril de 1783 a Juan Aloisio II, Príncipe de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Spielberg
 Príncipe Alejandro Carlos de Thurn y Taxis (19 de abril de 1763 - 21 de abril de 1763)
 Princesa Federica Dorotea de Thurn y Taxis (11 de septiembre de 1764 - 10 de noviembre de 1764)
 Príncipe Carlos Alejandro, 5º Príncipe de Thurn y Taxis (22 de febrero de 1770 - 15 de julio de 1827), desposó el 25 de mayo de 1789 a la Duquesa Teresa de Mecklemburgo-Strelitz.
 Príncipe Federico Juan Nepomueno de Thurn y Taxis (11 de abril de 1772 - 7 de diciembre de 1805), permaneció soltero.

Augusta le trajo a Carlos Anselmo ocho hijos hasta 1772. Después de varios intentos de asesinato por su esposa, Carlos Anselmo desterró a Augusta en enero de 1776 a un estricto arresto primero en el Castillo medieval de Trugenhofen (después renombrado Castillo de Taxis) en Dischingen y después en el Palacio de Hornberg en la Selva Negra, donde ella murió el 4 de junio de 1787. La pareja se divorció legalmente en 1776. Tras la muerte de su primera esposa, Carlos Anselmo contrajo matrimonio ese mismo año morganáticamente con Elisabeth Hildebrand.

Adquisición de nuevos territorios 
Carlos Anselmo adquirió en 1786, el condado suabo de Friedberg-Scheer donde tuvo que gastar casi todos las ganancias del Servicio de Postas Imperial. En ese punto el emperador José II dio al condado el estatus de "Condado Principesco" (Gefürsteten Grafschaft). Durante la invasión de tropas francesas de los Países Bajos Austríacos en 1794, las propiedades locales de la familia Thurn y Taxis fueron asediadas. Con el posterior avance de las tropas francesas, se perdieron todas las posesiones de Thurn y Taxis. En compensación, Carlos Anselmo recibió en 1803, según el Artículo 13 del Reichsdeputationshauptschluss (formalmente el Hauptschluss der außerordentlichen Reichsdeputation, o "Conclusión Principal de la Delegación Imperial Extraordinaria") otros territorios en Suabia, incluyendo la Ciudad Libre de Buchau, la Abadía Imperial de Buchau, la Abadía Imperial de Marchtal y Neresheim, Ostrach, y otras poblaciones.

Declive del Sistema de Postas Imperial 
Para 1790, los feudos hereditarios de la familia Thurn y Taxis avivaron en su mayor grado el Sistema de Postas Imperial (Kaiserlichen Reichspost). Los Países Bajos Austríacos y el Tirol fueron añadidos al sistema postal de los Thurn y Taxis. Sin embargo, debido a las Guerras Napoleónicas, el Sistema de Postas Imperial de Carlos Anselmo gradualmente fue perdiendo más y más distritos empezando por los Países Bajos Austríacos, privando al sistema postal de importantes fuentes de recursos. Con el Tratado de Lunéville formalizado el 9 de febrero de 1801, el Sistema de Postas Imperial perdió todos los distritos postales en la región del Rin. Después de que Prusia fuera compensada por la pérdida de sus territorios en la margen izquierda del Rin con regiones en la margen derecha en mayo de 1802, Prusia tomó el control sobre la soberanía del servicio postal, de tal modo que el Sistema de Correos Imperial perdió todavía más distritos. Solo bajo la dirección de su hijo y sucesor, Carlos Alejandro, la familia Thurn y Taxis pudo restablecer su sistema postal como la compañía privada Thurn-und-Taxis-Post.

Títulos y tratamientos. 
 2 de junio de 1733 - 8 de noviembre de 1739: Su Alteza Serenísima Príncipe Carlos Anselmo de Thurn y Taxis
 8 de noviembre de 1739 - 17 de marzo de 1773: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Thurn y Taxis
 17 de marzo de 1773 - 13 de noviembre de 1805: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Thurn y Taxis

Honores 
 Gran maestre de la Orden de la Perfecta Amistad
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Wolfgang Behringer, Thurn und Taxis, München 1990 ISBN 3-492-03336-9
 Wolfgang Behringer, Im Zeichen des Merkur, Göttingen 2003 ISBN 3-525-35187-9
 Wolfgang Behringer, in: Damals, Juli 2005
 Martin Dallmeier, Quellen zur Geschichte des europäischen Postwesens, Kallmünz 1977
 Martin Dallmeier und Martha Schad, Das fürstliche Haus Thurn und Taxis, 300 Jahre Geschichte in Bildern, Verlag Pustet, Regensburg 1996 ISBN 3-7917-1492-9
 Siegfried Grillmeyer, Habsburgs Diener in Post und Politik. Das Haus Thurn und Taxis zwischen 1745 und 1867, Mainz 2005
 Adolf Layer, Schloß Trugenhofen(= Schloß Taxis) im 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch des Historischen Vereins in Dillingen an der Donau, Jahrgang 1983, Dillingen an der Donau 1983, S. 179-194
 Christoph Meixner, Die Familien Oettingen-Wallerstein und Thurn und Taxis und die Fürstenhochzeit auf Schloß Trugenhofen 1774. Ein Beitrag zur Geschichte der Hofmusik im 18. Jahrhundert, in: Rosetti-Forum 7, 2006, S. 12-25.
 Christoph Meixner, Artikel Thurn und Taxis, in: MGG2 (Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Auflage), Supplementband, Kassel u.a. 2008, Sp. 942-945
 Max Piendl, Das fürstliche Haus Thurn und Taxis, Regensburg 1980
 Europäische Stammtafeln Band V, Genealogie Thurn und Taxis, Tafel 131

Príncipes de Thurn y Taxis
Católicos de Alemania
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Fráncfort del Meno